Nalus kan syfta på följande platser:

Filippinerna 

 Nalus (ort i Filippinerna), SOCCSKSARGEN, Province of Sarangani,

Iran 

 Nālūs, ort, Västazarbaijan, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar